parafia Jana Pawła II w Bydgoszczy-Fordonie
 parafia Jana Pawła II w Bigfork (USA)
 Parafia św. Jana Pawła II w Ełku
 Parafia św. Jana Pawła II w Gdańsku
 Parafia św. Jana Pawła II w Kaliszu
 Parafia św. Jana Pawła II w Krakowie
 Parafia św. Jana Pawła II w Krzeszowicach
 Parafia św. Jana Pawła II w Lublinie
 Parafia św. Jana Pawła II w Luboniu
 Parafia św. Jana Pawła II w Nowym Sączu
 Parafia św. Jana Pawła II w Nowym Targu
 Parafia św. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim
 Parafia św. Jana Pawła II w Pszczynie
 Parafia św. Jana Pawła II w Pułtusku
 Parafia św. Jana Pawła II w Radzyminie
 Parafia św. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 Parafia św. Jana Pawła II w Sulbinach
 Parafia wojskowa św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej
 Parafia św. Jana Pawła II w Zawierciu

Zobacz też 
 Kościół Jana Pawła II